Пашня (розм. пашниця) — хліб у зерні (на відміну від випеченого хліба)
 Пашня (розм. пашниця) — хліб на корінні, злаки, зернові, збіжжя (на відміну від випеченого хліба)
 Пашня — діалектна назва пасовища

Пашня — селище, Кіренський район, Іркутська область
 Пашня — присілок, Каргасоцький район, Томська область

Див. також 
 Збіжжя

Примітки